Да́мпир, Да́мпьер () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Дампир, Уильям (1651—1715) — английский мореплаватель.
 Дампир, Альфред — австралийский актёр, драматург и режиссёр.

Топоним 
 Дампир — пролив в индонезийской провинции Западное Папуа.
 Дампир — пролив в Папуа — Новой Гвинее.
  — портовый город в Западной Австралии.
  — архипелаг в Западной Австралии.
  — полуостров в Западной Австралии.

Другое 
 Дампи́р — дитя вампира и человеческой женщины. Концепция используется в различных произведениях о вампирах.
 «Дампир» — цикл фэнтезийных романов Барб Хенди и Дж. С. Хенди.

Примечания